Повний привод — конструкція трансмісії автомобіля, коли крутний момент, що створюється двигуном, передається на всі колеса.
 «Повний привод» — французький фільм 2002 року.